Vulcanius ist der Familienname folgender Personen:
 Bonaventura Vulcanius (1538–1614), flämischer Gelehrter, Übersetzer und Humanist
 Petrus Vulcanius, Peter de Smed, Peter de Smit (≈1503–1571), flämischer Humanist

Siehe auch:
 Vulcanus (Begriffsklärung)